Seer steht für:

 Die Seer, österreichische Band
 The Seer, deutsche Band
 Seer (Einheit), altindische Gewichtseinheit
 USS Seer (AM-112), Schiff der U.S. Navy
 Seer (Haag an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Haag a.d.Amper, Landkreis Freising, Bayern

Seer ist der Familienname der folgenden Personen:
 Florian Seer (* 1976), österreichischer Skifahrer
 Jakob Seer (1665–1737), salzburgisch-österreichischer Bildhauer
 Roman Seer (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler
 Tamara Seer (* 1989), deutsche Leichtathletin, Bob- und Skeletonfahrerin 

SEER steht für:
 Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER), Programm des National Cancer Institute
 Seasonal Energy Efficiency Ratio, ein Maß für die Energieeffizienz über ein Betriebsjahr

Siehe auch:
 Ser
 Sehr
 Seear